Orýza rufipógon — водный злак, вид рода , широко распространён в тропических регионах.

Дикий предок культурного , от которого отличается красным зерном и опадающими при созревании зерна колосками.

Ботаническое описание 
Многолетнее водное травянистое растение, рыхлодерновинное или разрастающееся с помощью столонов. Стебли восходящие, в узлах изогнутые и укореняющиеся, высотой до 1,5 м и более.

Влагалища нижних листьев слабо вздутые, у верхних листьев не вздутые, голые, с хорошо заметными голыми или реснитчатыми (волоски до 2 мм длиной) ушками 1—7 мм длиной. Листья до 15—18(40) см длиной и до 2 см шириной, по краям и по средней жилке шероховатые, заострённые, в почкосложении свёрнутые. Язычок до 17 мм длиной.

Соцветие — метёлка, 12—30 см длиной, со временем поникающая, в нижнем узле с 1—5 веточками. Ось и веточки часто волнисто-изогнутые. Колоски 8—11 мм длиной, продолговатые, жёлто-зелёные, на верхушке красноватые, опадающие целиком. Нижняя цветковая чешуя бесплодного цветка ланцетная, около 2,5 мм длиной, заострённая. Нижняя цветковая чешуя плодущего цветка тонкосетчатая, с рассеянным коротким опушением, с жёсткореснитчатым килем, заострённая. Ость длиной 5—40 мм или более, тонко шероховатая, жёсткая. Пыльники 4—6 мм длиной.

Зерновка 5—7 мм длиной, красно-коричневая.

Распространение 
Первоначальный ареал вида не установлен, предположительно, он происходит из Азии. В настоящее время Oryza rufipogon широко распространился в тропических регионах мира, однако в Африке встречается лишь редко.

Значение 
Oryza rufipogon — дикий предок культурного . Часто засоряет посевы риса, наибольшие потери урожая риса вызывает в Бразилии и на юге США, в меньшей степени — в Юго-Восточной Азии. В вегетативном состоянии неотличим от культурного риса, вследствие чего удаление сорного риса возможно только после начала цветения.

Используется для выведения сортов риса, устойчивых к стеблевой гнили Magnaporthe salvinii, к палочковидному вирусу риса тунгро Tungrovirus.

Таксономия и систематика

Синонимы 
 , nom. nud.
 , nom. nud.
 , nom. nud.
 , nom. inval.
 
 , nom. nud.
 
 
 
 
 , nom. inval.
 
 
 
 
 , nom. nud.

Примечания

Ссылки 
 
 

Злаки
Инвазивные виды растений
Сорные растения
Флора Азии
Флора Австралии и Океании
Флора Южной Америки
Флора Северной Америки